James Peters peut désigner :
 James Peters (1879-1954), un rugbyman anglais ;
 James Arthur Peters (1922-1972), un herpétologiste américain ;
 James Lee Peters (1889-1952), un ornithologue américain ;
 James Henry Peters, connu comme Jim Peters (1918-1999), un athlète anglais.